Thomas (de) Berkeley peut se référer à plusieurs personnalités :
 Thomas de Berkeley (v. 1170-1243),  baron féodal de Berkeley ;
 Thomas de Berkeley (v. 1245-1321),  baron Berkeley ;
 Thomas de Berkeley (v. 1293-1361),  baron Berkeley ;
 Thomas de Berkeley (1353-1417),  baron Berkeley.